The Long Road Home steht für:

 The Long Road Home: The Ultimate John Fogerty – Creedence Collection, Musikalbum von John Fogerty (2005)
 The Long Road Home (Miniserie), US-amerikanische Miniserie (2017)